Роджер ла Варр (; 30 мая 1326 — 27 августа 1370) — английский аристократ, 3-й барон де Ла Варр с 1347 года. Участник Столетней войны.

Биография 
Роджер ла Варр был сыном Джона ла Варра и Маргарет Холланд. Он рано потерял отца, а в 1347 году унаследовал от деда родовые земли и баронский титул. Ла Варр воевал на континенте: в частности, он сражался при Креси в свите Чёрного принца, участвовал в осаде Кале в 1346—1347 годах и в битве при Пуатье, где присутствовал при сдаче в плен короля Франции Иоанна Доброго. В 1369 году барон служил в Пикардии и графстве Ко под началом Джона Гонта. Он умер в 1370 году в Гаскони.

Роджер ла Варр был женат на Элизабет Уэллс, дочери Адама Уэллса, 3-го барона Уэллса, и Маргарет Бардольф. В этом браке родились сыновья Джон и Томас. После смерти супруги Роджер женился снова — на Элеаноре Моубрей, дочери Джона Моубрея, 3-го барона Моубрей и Джоан Ланкастерской. Вторая жена родила ему дочь Джоан, жену Томаса Уэста, 1-го барона Уэст.

Предки

Примечания

Литература 
 
 

Бароны де Ла Варр
Участники битвы при Креси
Участники битвы при Пуатье (1356)
Ла Варры